Dakota City

 Stati Uniti d'America
Dakota City – capoluogo della Contea di Humboldt, Iowa
Dakota City – capoluogo della Contea di Dakota, Nebraska